Il rude boy è una subcultura che si è sviluppata agli inizi degli anni sessanta in Giamaica.

Questo termine può anche riferirsi a:
 Rude Boy, film-documentario del 1980 sulla punk band The Clash
 Rude Boy il terzo singolo di Rihanna estratto dal suo quarto album Rated R
 Rude Boy, una canzone dei Quiet Riot dall'album Terrified
 Rude Boy Records, un'etichetta discografica indipendente
 Patrick Tilon, meglio conosciuto come Rudeboy Remmington, rapper membro degli Urban Dance Squad
 Rude Boy: The Jamaican Don, un film di Desmond Gumbs del 2003